Hilbig ist der Name folgender Personen:

 Friedrich Hilbig (1874–1960), deutscher Konteradmiral (Ing.)
 Hermann Otto Hilbig (1860–1939), livländisch-lettischer Architekt
 Maike Hilbig (* 1981), deutsche Jazzmusikerin
 Kerstin Hilbig (* 1961), deutsche Schauspielerin
 Klaus Hilbig (1930–1986), deutscher Jugend- und Kulturfunktionär (FDJ, Fernsehen der DDR) und Redakteur
 Paul Hilbig (1901–1981), deutscher Markscheider, Professor und Rektor an der Technischen Universität Berlin
 Ronja Hilbig (* 1990), deutsche Sängerin
 Wolfgang Hilbig (1941–2007), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Hilbich
 Hilbing
 Hülbig